Je každoročně udělovaná trofej pro nejproduktivnější hráč základní části švédské Svenska hockeyligan.

Držitelé 

Trofeje a ocenění Svenska hockeyligan